Disturbed – gruppo musicale statunitense
 Pazzi (Disturbed) – film del 1990 diretto da Charles Winkler
 Psicotiche (The Disturbed) – episodio della terza stagione del programma televisivo Donne mortali
 Schema nascosto (Disturbed) – episodio della quinta stagione della serie televisiva Numb3rs